Sailly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Sailly (Ardennes) im Département Ardennes
 Sailly (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Sailly (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Sailly (Yvelines) im Département Yvelines

mit Namenszusatz:
 Sailly-Achâtel im Département Moselle
 Sailly-au-Bois im Département Pas-de-Calais
 Sailly-en-Ostrevent im Département Pas-de-Calais
 Sailly-Flibeaucourt im Département Somme
 Sailly-Labourse im Département Pas-de-Calais
 Sailly-Laurette im Département Somme
 Sailly-le-Sec im Département Somme
 Sailly-lez-Cambrai im Département Nord
 Sailly-lez-Lannoy im Département Nord
 Sailly-Saillisel im Département Somme
 Sailly-sur-la-Lys im Département Pas-de-Calais

Sailly ist der Familienname von:

 Peter Sailly (1754–1826), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Desailly